Questa voce riporta il catalogo dei dischi pubblicati dalla RCA Italiana.

Informazioni generali 
Tutte le informazioni riguardanti i dischi, compreso il numero di catalogo e la datazione provengono dai supporti fonografici dell'archivio della Discoteca di stato italiana. Molti dischi della RCA Italiana non hanno alcun riferimento alla loro data di pubblicazione. Esiste però un metodo per risalire all'anno di emissione in base al codice della matrice, sempre stampato sull'etichetta.

A partire dal 1985, a causa dell'inglobamento della RCA Italiana da parte della tedesca BMG-Ariola (per avvenuta cessione della casa madre americana nel 1983), la numerazione delle matrici stampate in Italia verrà progressivamente sostituita col numero di catalogo del disco seguito dai caratteri "/A" o "/B" per indicarne il lato.
 		
Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza tra i codici delle matrici e gli anni di prima stampa in vinile:

Si riportano inoltre le seguenti indicazioni -trascritte testualmente- fornite dalla RCA Italiana nella propria pubblicazione Catalogo generale dischi 1956-1957 :

"La chiave per l'esatta interpretazione del numero di catalogo è la seguente:

 A12R indica un disco di 30 cm. , microsolco a 33 giri, categoria musica classica
 A10R indica un disco di 25 cm. , microsolco a 33 giri, categoria musica classica
 A10V indica un disco di 25 cm. , microsolco a 33 giri, categoria musica leggera
 A72R indica un disco di 17 cm. , microsolco a 45 giri, EP, categoria musica classica
 A72V indica un disco di 17 cm. , microsolco a 45 giri, EP, categoria musica leggera
 A25V / A25P indicano un disco di 25 cm. , a 78 giri, categoria musica leggera

Se una composizione o un gruppo di composizioni occupano due, tre, o più dischi, la prima lettera della sigla sarà -anziché A-  B , C , ecc.

Album LP a 33 giri

Anni cinquanta 
Per gli album pubblicati negli anni cinquanta è stata mantenuta la distinzione tra i 25 cm e i 30 cm. Nei decenni successivi il supporto di 25 cm non verrà più usato per i suoi problemi tecnici, in particolare perché il solco eccessivamente stretto rendeva difficoltosa la lettura da parte della puntina del giradischi.

Dischi di 25 cm

Dischi di 30 cm 
Gli album con doppia sigla (LPM/LSP) sono stati pubblicati in doppia versione, mono (con la prima sigla) e stereo (con la seconda).

Anni sessanta

Catalogazione LPM/LSP - PML/PSL 
Fino al 1961 i raggruppamenti di catalogo LPM/LSP comprendevano promiscuamente sia artisti italiani sia artisti stranieri e con etichette RCA Italiana / RCA Serie Europa / RCA Victor Serie Europa.

Dal 1961 in poi (si veda la spiegazione molto più dettagliata nella categoria 45 giri PM serie 3000), RCA Italiana decise di suddivere il proprio catalogo LP 33 giri come segue:

- sigla di catalogo "LPM/LSP" : riservata agli artisti non italiani (le lettere "M/S" indicavano rispettivamente: disco Monofonico e disco Stereofonico, etichetta RCA Victor).

- sigla di catalogo "PML/PSL" : riservata agli artisti italiani (anche in questo caso la lettera "S" indicava un disco di tipo stereofonico, etichetta RCA Italiana);

i dischi con maggiore numero di vendite presso il pubblico vennero ristampati con la nuova modalità (PML/PSL).

Anni settanta 

Tra il 1974 e il 1975 la RCA pubblicò alcuni dischi di jazz e musica sperimentale con etichetta Vista mantenendo, però, la numerazione RCA, per cui sono stati inseriti in questa lista; lo stesso discorso vale per gli album con etichetta RCA Milano, che seguono la stessa numerazione della casa madre e per questo sono anche inseriti in questa lista (il prefisso inizia con M invece di P)

Abbiamo inoltre suddiviso la produzione RCA Italiana degli anni settanta, per quel che riguarda i 33 giri, in tre parti, a seconda della sigla di catalogazione che mutò, cronologicamente, da PSL (a volte DPSL, ad esempio per quasi tutte le incisioni del 1973) a TPL e in seguito da TPL a PL

1970-1973 (catalogazione: PSL)

1974-1976 (catalogazione: TPL)

1977-1979 (catalogazione: PL)

Anni ottanta e novanta

Album a 33 giri - Serie Special 
Negli anni sessanta la RCA creò una sezione particolare chiamata Special, con numerazione di catalogo a parte e prezzo economico (1.800 lire invece delle consuete 2.700 lire), che iniziò le pubblicazioni nel 1965 con due dischi registrati dal vivo allo Studio A, per poi proseguire con altri album.

Album a 33 giri - Serie 30L

Qdisc 
I Qdisc erano dischi a 33 giri da 30 cm con solo 4 o 5 canzoni, a prezzo ridotto; la RCA li lanciò nell'ottobre 1980 e smise di produrli dopo soli quattro anni.

Il numero di catalogo dei Qdisc è contraddistinto nel prefisso dalla sigla PG, da sola o con altre lettere nel caso di etichette sussidiarie, e da numerazione progressiva anch'essa differente da quella dei long-playing, almeno sino all'aprile 1983; da questa data in poi, tale numerazione si riscontra solo sui Qdisc di etichette satelliti (come Numero Uno, It ecc.) o indipendenti, mentre quelli su etichetta RCA si uniformarono alla numerazione di tutti gli altri 33 giri – anch'essa cambiata nello stesso periodo – mantenendo però distinto il prefisso PG. Esistono infine un paio di eccezioni, con il marchio Qdisc in copertina e sull'etichetta ma senza la sigla PG nel numero di catalogo.

I Qdisc di artisti stranieri (qui contrassegnati con: PROMO) sono dischi promozionali, appositamente compilati da RCA Italiana per il solo mercato italiano, e catalogati secondo la numerazione di cui sopra, da cui l'inclusione in questo elenco. Di essi, alcuni hanno titolo o confezione simili ad altri dischi ufficiali dei medesimi artisti, ma contengono sempre uno o più brani differenti.

Singoli a 78 giri

Anni cinquanta

EP serie A72V / B72V / C72V / A72R (45 giri extended play)

Anni cinquanta

EP serie EPA (45 giri extended play)

Anni 1958-1961

EP serie PME (45 giri extended play)

Anni sessanta 

Nel 1961 l'alfanumerico EPA 30-XXX venne soppresso e sostituito dal nuovo PME 30-XXX; la numerazione progressiva di catalogo invece proseguiva. Ai nuovi titoli pubblicati come PME 30-XXX si affiancarono ristampe di vari (ma non tutti) titoli ex EPA 30-XXX, mantenendo uguale numerazione (esempio autentico: EPA 30-308 poi riclassificato come PME 30-308).

Singoli a 45 giri

Anni cinquanta (catalogazione 45N)

Anni sessanta (catalogazione 45N) 

Tra il 1959 e il 1961 l'alfanumerico 45N-XXXX comprendeva ancora diverse etichette (RCA Italiana, RCA Victor, RCA Serie Europa e RCA Camden): dal 1961 in poi identificherà solo i singoli stampati su RCA Victor, alla cui discografia pertanto vi rimandiamo.

Anni sessanta (nuova catalogazione PM); RCA Serie Europa / RCA Victor Serie Europa 

Nel biennio 1959-1961 la produzione RCA Italiana era in costante ascesa, grazie anche ai nuovi talenti messi sotto contratto: Gianni Meccia, Nico Fidenco, Edoardo Vianello, Jimmy Fontana tra i più celebri.

Di conseguenza il catalogo generale dei dischi pubblicati risultava sempre più ampio, al punto di dovere procedere ad alcune riorganizzazioni:

1) la priorità maggiore venne individuata dalla dirigenza RCA Italiana nella riorganizzazione della serie di catalogo 45 giri   "45N-xxxx" : si ritenne opportuno operare una suddivisione tra

- artisti italiani

- artisti non italiani;

entrambe le categorie erano state pubblicate sino ad allora in modo promiscuo sotto etichetta "RCA Italiana" e numerazione di catalogo " 45N-xxxx".

2) venne ravvisata anche la necessità di riorganizzare numerazioni ed etichette "minori" come RCA Camden.

Tutto questo premesso,

nel 1961 venne creato ex-novo il raggruppamento PM45-xxxx  contestualmente ad alcune modifiche di numerazione nella vasta produzione RCA: in esso confluivano tutti i 45 giri singoli ex serie RCA Camden (codici 45CP-0004 ---> 45CP-0127) oltre a 45 giri singoli di artisti italiani già pubblicati promiscuamente come RCA Italiana / RCA Serie Europa (codici 45N-1xxx).

"PM45" fu oggetto di ripetute modifiche finché il risultato non apparve veramente funzionale alle esigenze di riorganizzazione del catalogo. Nel dettaglio:

a) la nuova serie venne denominata RCA Serie Europa e i nuovi titoli pubblicati recarono inizialmente numerazione da PM45-0128 a PM45-0160 (i codici da PM-0004 a PM45-0127 erano semplicemente gli ex 45CP-xxxx RCA Camden); seguivano i codici da PM45-0003 a PM45-1166 provenienti dalla serie 45N-xxxx. I titoli posti già fuori produzione e/o con risultati di vendita modesti non vennero riproposti.

La serie è nota presso i collezionisti anche come RCA PM45 serie 1000.

b) la denominazione precedente venne ritenuta in breve tempo non adeguata perché vi era nuovamente sovrapposizione indesiderata tra "45N-1xxx" (non italiani)  e "PM45-1xxx" (italiani) :

c) si decise allora di proseguire con il nuovo PM45-3000: la scelta del numero doveva servire ad evitare il ripetersi di sovrapposizioni con qualsiasi altra numerazione del catalogo (si noti che la serie 2xxx "serie duemila" era già utilizzata sia per dischi di musica classica raggruppamenti LM/LSC/LD 2xxx che per dischi 45TP-2xxx di musica leggera distribuiti per l'etichetta francese Ducretet-Thomson).

Il nome venne nuovamente modificato: da RCA Serie Europa a RCA VIctor Serie Europa .

d) Nell'ottobre 1962 seguì l'ulteriore e ultima modifica.  Da quella data si volle dare ai dischi PM45-xxxx una catalogazione ancora più semplice e definitivamente svincolata dalla serie Rca Victor: la denominazione RCA Victor - Serie Europa venne soppressa e sostituita con la nuova e sola dicitura RCA Italiana, valida sia per i nuovi titoli pubblicati sia per le ristampe di quelli antecedenti all' ottobre 1962.

È fondamentale tenere presente che RCA Serie Europa e RCA Victor Serie Europa non sono sinonimi ed hanno contraddistinto differenti parti del catalogo RCA.

Sono esistiti statisticamente casi limitati di incisioni RCA 45 giri riportanti tutte le variazioni sopra descritte:

a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito l'esempio di Legata a un granello di sabbia di Nico Fidenco distribuito nelle versioni:

a) 45N-1166 RCA Italiana, 1961

b) PM45-1166 RCA Serie Europa, 1961

c) PM45-1166 RCA Victor-Serie Europa, 1961

d) PM45-1166 RCA Italiana, 1962 in poi  (immagini visibili da questa fonte).

Anni settanta 

Abbiamo suddiviso la produzione RCA Italiana degli anni settanta, per quel che riguarda i 45 giri, in tre parti, a seconda della sigla di catalogazione che mutò, cronologicamente, da PM a TPBO e - in seguito - da TPBO a PB.

1970-1973 (catalogazione: PM)

1974-1976 (catalogazione: TPBO/TBBO/TPJB) 

Tra il 1974 e il 1976 la RCA Italiana cambia l'alfanumerico di catalogo. La parte letterale è TPBO (TBBO per i singoli edìti su etichetta RCA Original Cast di colore arancione che negli anni ottanta diventano BB, TPJB per quei quarantacinque giri destinati ai juke-box e distribuiti con etichetta bianca - con dicitura Campione non commerciabile sotto il logo RCA - e copertina forata o standard, sempre forata), quella numerica è 1XXX; li abbiamo concentrati in un'unica lista per evitare dispersioni e / o confusioni.

1977-1979 (catalogazione: PB)

Anni ottanta

Note

Bibliografia 
 Riviste Musica e dischi (Annate 1945-1968), Il Musichiere (Annate 1959-1961), TV Sorrisi e Canzoni (Annate 1952-1968) ed altre (Ciao amici, Giovani, Big, ecc...ecc...)
 
 
 
 
 Catalogo generale RCA Italiana 1956-1957.

Voci correlate 
 Etichetta discografica
 Etichette indipendenti
 Festival delle Rose
 Vincenzo Micocci
 Nanni Ricordi
 Lilli Greco

Collegamenti esterni 
 
 

RCA Italiana